Daniël Mijtens (I), een Hollands portretschilder, die de middenjaren van zijn carrière in Engeland werkte
 Daniël Mijtens (II), een schilder in de Nederlandse Gouden Eeuw en een neef (oomzegger) van Daniël Mijtens (I)